Евкарпия или Ефкарпия може да се отнася за:

 Грамадна, с гръцко име Евкарпия, село в дем Кукуш, Гърция;
 Кучос, с гръцко име Евкарпия, село в дем Висалтия, Гърция;
 Лембет, с гръцко име Евкарпия, предградие на Солун, Гърция.